Калпана Ранджани (, , более известна под мононимом Калпана; 5 октября 1965 — 25 января 2016) — индийская актриса. За свою карьеру сыграла почти в 300 фильмах на малаялам и других языках Южной Индии.
Награждена Национальной кинопремией за лучшую женскую роль второго плана в 2013 году.

Биография 
Родилась в октябре 1965 года в семье театральных актёров В. П. Наяра и Виджаялакшми.
Её старшая сестра  и младшая —  также стали актрисами.

Калпана дебютировала на большом экране в качестве ребёнка-актёра в фильме  1977 года,
а первую взрослую роль сыграла в драме  (1981) .
Как главная героиня впервые появилась в тамильском фильме , когда ей было 19 лет. За эту роль она получила Премию журналистов Тамил-Наду и Cinema Express Award.
После картины  (1989) за ней закрепилось амплуа комедийной актрисы.
Фильм также положил начало её комическому дуэту с .
Другими её партнёрами в комедиях были  и . После того, как они оставили кино в 2010-х, она перешла к серьёзным ролям и в 2013 году завоевала Национальную кинопремию за лучшую женскую роль второго плана в фильме .

Среди фильмов на малаялам, в которых снялась Калпана, особую популярность приобрели Dr. Pasupathy (1990) и Butterflies (1993), который принёс ей Премию кинокритиков Кералы за лучшую роль второго плана.
Другие заметные киноленты с её участием — Panchavadi Palam (1984), Kouthuka Varthakal (1990), Ottayal Pattalam (1991), Gandharvam (1993), Kudumba Vishesham (1994), Mampazhakkalam (2004), Kerala Cafe (2009), «Индийская рупия» (2011) и  (2014).
Также положительную оценку получила её работа в тамильских комедиях Sathi Leelavathi (1995) и Pammal K. Sambandam (2002) с Камал Хасаном в главной роли.

В 1998 году Калпана вышла замуж за режиссёра , которому родила дочь Шримайи. Супруги развелись в 2012 году.

Её последним фильмом вышедшим при жизни стал малаяламоязычный  с Дулкаром Салманом в главной роли.
Актриса скончалась от сердечного приступа 25 января 2016 года в Хайдарабаде, куда приехала для съёмок в фильме  (тамильское название Thoza).

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Люди, чей прах был развеян